Der Name Wunschkonzert bezeichnet:

 Wunschkonzert für das Winterhilfswerk, Hörfunksendung des NS-Rundfunks
 Wunschkonzert für die Wehrmacht, Hörfunksendung des NS-Rundfunks
 Wunschkonzert (1940), deutscher Spielfilm von 1940
 Wunschkonzert (1955), deutscher Spielfilm von 1955
 Wunschkonzert (Drama), Theaterstück von Franz Xaver Kroetz

 Das große Wunschkonzert, österreichischer Spielfilm von 1960

 Wunschkonzert (Fernsehsendung), eine ZDF-Show mit Peter Alexander
 Wunschkonzert (Album), ein Album von Marius Müller-Westernhagen

Siehe auch: